Saint-Armel puede referirse a: 

 Saint-Armel, comuna francesa situada en Ille y Vilaine.
 Saint-Armel, comuna francesa situada en Morbihan.